Мышьяко́вистая кислота́ — слабая неорганическая кислота, с химической формулой HAsO (ме́тамышьяко́вистая кислота) или HAsO (о́ртомышьяко́вистая кислота), существующая только в растворе: при выпаривании образуется ангидрид — оксид мышьяка(III), и вода. Высокотоксична, как и многие другие неорганические соединения мышьяка.

Оказывает некротизирующее действие на ткани живых организмов, поэтому в виде сильно разбавленных растворов применяется в стоматологии, как правило, для «убивания нерва зуба». При этом к стоматологической пасте обязательно прибавляется антисептик (тимол, карболовая кислота или какой-то иной), поскольку мышьяковистая кислота обладает недостаточным антисептическим действием.

Получение 
Мышьяковистую кислоту получают по реакции взаимодействия оксида мышьяка(III) либо галогенидов мышьяка(III) с водой:

Химические свойства 
Мышьяковистая кислота при прокаливании разлагается:

 

Мышьяковистая кислота является слабой кислотой:

 

Проявляет признаки амфотерности, взаимодействуя как с сильными кислотами, так и со щелочами.

 
 

Мышьяковистая кислота выступает восстановителем, окисляясь до мышьяковой кислоты:

 

Соли мышьяковистой кислоты — арсениты, обычно, плохо растворимы в воде. Хорошо растворимы соли щелочных металлов (кроме лития). В водных растворах они гидролизуются.

Мышьяковистую кислоту и её соли используют в медицине (в стоматологии), для получения мышьяковой кислоты и арсонатов, а также для получения некоторых видов стекла; как восстановители во многих синтезах и в сельском хозяйстве для борьбы с грызунами.

Литература 

 

Неорганические кислородсодержащие кислоты
Соединения мышьяка